Olympios steht für:

 Olympios (Beiname), Beiname des Zeus
 Olympios (Mediziner), römischer Arzt im 4. Jahrhundert n. Chr., Hofarzt Constantius’ II.
 Olympios (Statthalter) († 388/389), römischer Beamter und Senator, u. a. consularis Macedoniae

Olympios ist der  Familienname folgender Personen:

 Giorgakis Olympios (1772–1821), griechischer Widerstandskämpfer und militärischer Befehlshaber

Siehe auch:
 Olympius